Дворец бракосочетания (Дворец бракосочетаний):

 Дворец бракосочетания — в Алма-Ате.
 Дворец бракосочетания — в Воронеже.
 Дворец бракосочетания — в Выборге.
 Дворец бракосочетания — в Ростове-на-Дону.
 Дворец бракосочетания — в Самаре.
 Дворец бракосочетания — в Смоленске.
 Дворец бракосочетания — в Тбилиси.

 Дворец бракосочетаний — в Ашхабаде.
 Дворец бракосочетаний — в Черкассах.

См. также 
 ЗАГС